Amerikai Egyesült Államok
Countryside (Illinois)
Countryside (Kansas)
CountrySide (Virginia)